На этой странице представлен список серий сериала «Танцевальная лихорадка!» телеканала Disney Channel, премьера которого прошла 7 ноября 2010 года. Сериал рассказывает историю о двух подругах, Сиси Джонс и Роки Блю (роли исполняют Белла Торн и Зендая), которые нашли работу своей мечты, став танцовщицами на популярном американском шоу «Танцевальная лихорадка Чикаго» (). Сериал повествует об их приключениях и проблемах на шоу: новая работа меняет их социальный статус, проверяет на прочность их дружбу и находит им конкурентов.

В июне 2013 года Disney Channel объявил, что «Танцевальная лихорадка!» будет закрыта по окончании третьего сезона, что произошло 10 ноября 2013 года.

Информация о сезонах

Список серий

Первый сезон (2010—2011)

Второй сезон (2011—2012)

Третий сезон (2012—2013)

Примечания

Ссылки 
 
 Серии Shake It Up на TV Guide

Танцевальная лихорадка!